Болсуновський Карл Васильович (1838), Сквира, Київська губернія, Російська імперія — 1924) — історик-нумізмат, археолог, музейний діяч.
  Болсуновський провулок, Провулок Мічуріна (Київ) виник у XIX столітті під назвою Болсуновський провулок (за ім'ям київських купців Болсунових.